HAK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Haikou (Cina)
 hak – codice ISO 639-3 della lingua hakka